High Maintenance – EP di Miranda Cosgrove del 2011
High Maintenance – EP di Saweetie del 2018
High Maintenance – serie televisiva statunitense del 2016